Nassif ist der Familienname von

 Antoine Nassif (* 1969), libanesischer Geistlicher, syrisch-katholischer Exarch von Kanada
 Till Nassif (* 1971), deutscher Rundfunk- und Fernsehjournalist